Loki – bóg z mitologii nordyckiej
 Loki (gra komputerowa)
 Loki – biblioteka programistyczna w języku C++
 LOKI – szyfr blokowy
 LOKI 7281 – opowiadanie Rogera Zelazny’ego
 Loki – wizja dźwięku – solowy album Piotra Roguckiego
 Loki – postać z komiksów Marvel Comics
 Loki – postać z produkcji Filmowego Uniwersum Marvela
 Loki (serial_telewizyjny) - amerykański serial telewizyjny, należący do franczyzy Filmowego Uniwersum Marvela